Бур-де-Конт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 22 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1085 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2921,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бур-де-Конт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бур-де-Конт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен